Бєлкін Андрій Володимирович (1977—2014) — український військовик, підполковник, командир вертолітної ланки ЗС України.
 Бєлкін Іван Петрович — псевдонім відомого російського письменника Олександра Сергійовича Пушкіна.
 Бєлкін Михайло Якович (* 1929) — український матеріалознавець, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.
 Бєлкін Олег Георгійович (1974) — російський хокеїст, лівий нападник.
 Бєлкін Олександр Микитович (1918—1984) — радянський військовик, полковник, Герой Радянського Союзу.

Див. також 

 22276 Бєлкін — астероїд головного поясу, відкритий 21 жовтня 1982 року.